PSK31 ( — Фазовая манипуляция, 31 Бод) — цифровой режим , используемый, в основном, радиолюбителями для общения. Чаще всего под термином PSK31 подразумевают двоичную фазовую манипуляцию (BPSK31).

История 
PSK31 был разработан английским оператором-радиолюбителем Peter Martinez (G3PLX) в декабре 1998. Изначально проект назывался «», так как он использовал кодирование с переменной длиной (код Хаффмана) для передачи символов.

PSK31 быстро распространился по миру благодаря своей высокой эффективности (требуется полоса около 100 Гц). Особенно популярен он стал у операторов, которые не могли себе позволить использование больших антенн или большой выходной мощности.

Обычно протокол используется совместно с компьютером. Для передачи используют трансиверы с однополосной модуляцией (SSB). Некоторые программы поддерживают более медленные варианты PSK10 и PSK05 для большей устойчивости к помехам.

Частоты 
Чаще всего используется в коротковолновом диапазоне.

Примечания

См. также 
 
 Hellschreiber
 Olivia MFSK

Ссылки 
 PSK31: Has RTTY’s Replacement Arrived? Article by Steve Ford, WB8IMY, introducing PSK31
 The Official PSK31 Page
 ARRL PSK31 Info Page
 How to operate PSK31 | PSK31 Guide
 PSK31 Frequencies A listing of frequencies for PSK31 operation.

Фазовая модуляция
Цифровая модуляция
Любительская радиосвязь